Kapala floridana — вид паразитических наездников рода Kapala из семейства Eucharitidae подотряда стебельчатобрюхие перепончатокрылые насекомые. Эндемик США. Паразитоиды личинок и куколок муравьев (Formicidae) рода  (на виде ). Вид был описан в 1885 году американским энтомологом Уильямом Эшмидом (1855—1908) под названием Thoracantha floridana по материалам из Флориды.

Распространение 
Северная Америка, США: Алабама, Джорджия, Луизиана, Флорида.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Catalogue of Life
 Eucharitidae
 Universal Chalcidoidea Database 
 UC Riverside Eucharitid Page
 

Эвхаритиды
Паразиты муравьёв
Животные, описанные в 1885 году
Насекомые Северной Америки
Эндемики США